Stettner ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Stettner (1911–1957), deutscher Maler
 Dirk Stettner (* 1969), deutscher Politiker (CDU)
 Franz Stettner (1931–2012), deutscher Politiker (CDU)
 Georg Stettner (1895–1988), österreichischer Physiker, erster Patentnehmer eines Kernkraftwerks (14. Juni 1939)
 Gotthold Stettner (1871–1946), Oberlehrer und Geologe
 Manuel Stettner (* 1984), deutscher Filmeditor
 Peter Stettner, deutscher Autor und Leiter des Kulturarchivs an der Hochschule Hannover
 Rupert Stettner (* 1945), deutscher Hochschullehrer und Rektor der Hochschule für Politik München
 Walter Stettner (1907–1994), deutscher Lehrer, Archivar und Heimatforscher
 Walter Stettner Ritter von Grabenhofen (1895–1944), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant der Wehrmacht
 Walter F. Stettner (1914–1998), österreichisch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Wilhelm Stettner, deutscher Kommunalpolitiker
 Willy Stettner (1895–1961), deutscher Schauspieler und Sänger